Siglophora är ett släkte av fjärilar. Siglophora ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Siglophora